Ахмет-Хан Талович Канкошев (; 1914—1943) — лётчик-ас, командир авиационного звена 42-го гвардейского истребительного авиационного полка 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, Герой Советского Союза, одержавший 14 побед в воздушных боях лично и 3 в группе. По национальности кабардинец (адыг).

Биография 
Родился 28 августа 1914 года в селе Муртазово Терской области Российской империи (ныне село Дейское Терского района Кабардино-Балкарии), в крестьянской семье.

В 1933 году окончил 2 курса железнодорожного техникума в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ), в 1937 году 1-ю Батайскую школу Гражданского Воздушного Флота, а в 1938 году — школу усовершенствования лётного состава Осоавиахима при Центральном аэроклубе имени В. П. Чкалова в Москве. С 1938 по 1942 год был начальником лётной части и начальником аэроклуба в Йошкар-Оле.

Участие в Великой Отечественной войне 
В Красной Армии с 1942 года. В том же году окончил курсы командиров звеньев. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Воевал в составе 8-го истребительного авиационного полка (позднее 42-й гвардейский истребительный авиационный полк), участвовал в исторической Орловско-Курской битве.

К июню 1943 года совершил 108 успешных боевых вылетов, в 45 воздушных боях лично сбил 8 вражеских самолётов и 3 — в составе группы (так указано в наградном листе на присвоение звания Героя, но по документам к тому времени ас сбил 10 самолётов врага лично). Звание Героя Советского Союза присвоено 2 сентября 1943 года.

28 декабря 1943 года пропал без вести во время боя в районе Керчи. За время участия в боях совершил около 200 успешных боевых вылетов, сбил лично 14 немецких самолётов.

Память 
 Названы улицы в городах Нальчик, Терек, Баксан и Нарткал, а также в нескольких сёлах республики.
 Установлены мемориальные доски в Тереке и Йошкар-Оле.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны